Националният химн е патриотично музикално произведение, прието официално от правителството на една държава за официална национална песен.

През 19 и 20 век, заедно с развитието на националните държави, повечето държави си избират национален химн, който съжителства и с други патриотични песни, типични за нацията.

Бележки 

!
Музикална терминология
Списъци